Volksgericht steht für:
 Volksgericht (Bayern) (1918–1924)
 Volksgericht (Bulgarien) (1944–1945)
 Volksgericht (Holstein) (bis 1867)
 Volksgericht (Österreich) (1945–1955)
 Volksgericht (Ungarn) (nach 1945)
 Volksgerichte (China) (ab 1949)
 Im klassischen Athen die Heliaia, siehe auch Attische Demokratie#Gerichtsbarkeit

Siehe auch:
 Volksgerichtshof (1934–1945)